Triplemanía XXVI fue la vigésima sexta edición de Triplemanía, de lucha libre profesional producido por la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide. El evento se llevó a cabo el 25 de agosto de 2018 en la Arena Ciudad de México.

Esta fue la séptima edición consecutiva del evento en ser realizada en la Arena Ciudad de México después de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 2017, y la decimotercera en realizarse en la Ciudad de México.

El evento principal fue L.A. Park quien derrotó a El Hijo del Fantasma ganando la máscara en un Póker de Ases junto con Psycho Clown y Pentagón Jr. Además, Fénix derrotó a Jeff Jarrett, Brian Cage y a Rich Swann para convertirse en el nuevo Megacampeón de AAA. El evento también fue notable por Lady Shani quien derrotó a Faby Apache ganando la cabellera.

Producción 
Triplemanía XXVI es considerado el evento insignia de Lucha Libre AAA Worldwide, y que continúa la tradición anual (proveniente desde 1992) de la empresa mexicana en efectuar un evento en el verano.

Debido a su legado, este evento ha sido descrito como un equivalente de WrestleMania en México en cuanto a su alcance en la lucha libre profesional.

Argumento 

La lucha libre mexicana está conformada por los favoritos del público, los técnicos y sus contrapartes, los rudos quienes actúan como héroes y villanos.

El 2 de febrero, el director de AAA Dorian Roldán y el gerente general de AAA Vampiro anuncio un encuentro titulado Póker de Ases. Este encuentro será uno de apuestas de Fatal 4-Way en un Steel Cage Match, en donde hasta el momento los únicos confirmados son Psycho Clown y el Campeón Latinoamericano de AAA El Hijo del Fantasma. El 18 de mayo, Fantasma y Clown vencieron a Kevin Kross y Hernández, luego del combate, Juventud Guerrera apareció de sorpresa y empujó a Psycho, el cual chocó con Fantasma y llevó a que ambos se atacaran mutuamente, Fantasma cambio a heel. El 5 de junio en una conferencia de prensa, se reveló otros dos luchadores para el Póker de Ases y resultaron ser L.A. Park y el Pentagón Jr. quienes hacen su regreso a la AAA.

El 1 de octubre, Lady Shani ganó el Campeonato Reina de Reinas de AAA contra Ayako Hamada en Héroes Inmortales XI (en la cual dejó vacante Sexy Star) un mes atrás. En noviembre, Faby Apache se convirtió en la retadora por el Campeonato Reina de Reinas de AAA. El 16 de diciembre, Apache y Shani se enfrentaron por el título en la cual terminaron sin resultado, lo que retiene Shani, luego del combate, Apache ataca mutuamente a Shani cambiándose a heel. El 26 de enero en Guerra de Titanes, Apache derrotó a Shani para ganar su tercer Campeonato Reina de Reinas de AAA iniciando su feudo. El 2 de febrero en la conferencia de presa, se anunció una revancha entre Apache y Shani pero sería una lucha de máscara contra cabellera. El 4 de marzo en Rey de Reyes, Apache vence a Shani en una lucha no titular, con la ayuda de Estrella Divina.

El 3 de junio en Verano de Escándalo, Jeff Jarrett hizo su regreso a la empresa uniéndose como integrante de MAD agregándose en la lucha entre Rey Wagner y Rey Mysterio Jr. por el Megacampeonato de AAA en la cuál salió victorioso ganándole el título por segunda ocasión y luego del combate, Fénix hace el salve del gerente general de AAA Vampiro y a los demás para luego encarar a Konnan. El 2 de agosto, Fénix derrotó a Flamita y a Bandido para ser contendiente número uno y enfrentarse a Jarrett por el título en Triplemanía XXVI. El 16 de agosto, AAA anunció que la lucha ya no sería entre Jarrett y Fénix, terminó convirtiéndose en Fatal 4-Way que estará Brian Cage (representando a Lucha Underground) y a Rich Swann (representando a Impact Wrestling). El 18 de agosto, Jarrett anuncia que no vendrá sólo en su lucha, estará acto de presencia de su esposa Karen Jarrett después de 5 años de ausencia.

El 16 de agosto, AAA se anunció una lucha entre Murder Clown, Joe Líder y Pagano contra El Texano Jr., Rey Escorpión y La Máscara fue programada para Triplemanía XXVI.

El 21 de abril en Tijuana, Baja California, luego del combate estelar entre Wagner y Hernández por el Megacampeonato de AAA, aparecieron Kevin Kross, Teddy Hart y Juventud Guerrera para atacar a los oponentes luego de su combate. Luego de los ataques de las siguientes fechas, el 3 de junio en Verano de Escándalo, Killer Kross y Juventud Guerrera vencieron a Pagano, Máximo y La Máscara en su debut como grupo. Esa misma noche en el evento estelar, reaparecieron atacando a Vampiro, Wagner y a Mysterio luego de la lucha por el Megacampeonato de AAA con el recién ganado el título Jeff Jarrett. El 13 de julio en Querétaro, Los OGT's (Averno, Chessman & Super Fly) cambian a face por primera vez como stable, salvando a La Parka, Averno toma un micrófono y dice que llegaron para defender a AAA, porque AAA no es solo La Parka sino todos, retirándose triunfantes con Parka. El 16 de agosto, AAA anunció que Los OGT's y MAD estarán enfrentando en un Lumberjack Match.

El 17 de agosto, AAA se anunció que Niño Hamburguesa y Big Mami defenderá su Campeonato Mundial en Parejas Mixto de AAA en un Tag Team Fatal 4-Way ante Dinastía con Lady Maravilla, Hijo del Vikingo con Vanilla Vargas y Angelikal con La Hiedra.

El 21 de agosto en una conferencia de prensa, se anunció que habrá dos luchas en el Pre-show, la primera lucha de equipos de La llave a la Gloria y el segundo combate Australian Suicide defenderá su Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA en un Fatal 10-Way Match a cualquier luchador.

Cancelaciones 
Se promovieron otros dos combates para el evento, pero luego fueron removidos.

El 6 de marzo en una conferencia de prensa, se anunció la quinta edición de la Copa Triplemanía, pero luego fue cancelada. 

También se anunció que Alberto el Patrón tendría un combate en el evento contra un oponente internacional. Sin embargo, el 21 de agosto de 2018, se anunció que Alberto no aparecería en el evento. El Patrón explicó que no aparecería ya que tuvo una discusión con Dorian Roldán sobre el dinero y los términos de su contrato.

Resultados 
 Pre-show: Dragon Bane, Astrolux y Freelance derrotaron Draztick Boy, Látigo y Aramis.
 Freelance cubrió a Látigo después de un «Frankensteiner».
 Pre-show: Sammy Guevara derrotó a Australian Suicide (c), ACH y Shane Strickland y ganó el Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA.
 Guevara cubrió a Suicide después de un «630° Senton».
 Niño Hamburguesa & Big Mami derrotaron a Dinastía & Lady Maravilla, El Hijo del Vikingo & Vanilla Vargas y Angelikal & La Hiedra y retuvieron el Campeonato Mundial en Parejas Mixto de AAA. 
 Hamburguesa cubrió a Vikingo después de un «Hamburguesa Splash».
 Mexablood (Bandido & Flamita) derrotaron a Aero Star & Drago, Golden Magic & Laredo Kid y Andrew Everett & DJ Z en un Ladder Match y ganaron una oportunidad por el Campeonato Mundial en Parejas de AAA. 
 Bandido & Flamita ganaron la lucha después de que Bandido descolgara el maletín con una opotunidad.
 El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Tito Santana & Mocho Cota Jr.) derrotaron a Máximo, Pimpinela Escarlata & Mamba y El Hijo de L.A. Park, Puma King & Taurus.
 Brava cubrió a Park después de un «Flog Splash».
 El Campeonato Mundial de Tríos de AAA del Poder del Norte no estuvo en juego.
 Los OGT's (Averno, Chessman & Super Fly) derrotaron a MAD (Juventud Guerrera, Jack Evans & Teddy Hart) en un Lumberjack Match. 
 Durante la lucha El Nuevo Poder del Norte intervino en contra de Los OGT's. 
 Los leñadores fueron: La Parka Negra, Khan del Mal, Joe Líder, Vanilla Vargas, Lady Maravilla, Niño Hamburguesa, Big Mami, Hijo del Vikingo y La Hiedra.
 Los Mercenarios (El Texano Jr., Rey Escorpión y La Máscara) derrotaron a Joe Líder, Murder Clown y Pagano en un Street Fight. 
 Texano cubrió a Líder después de un golpe con un lazo con fuego. 
 Lady Shani (con Niño Hamburguesa y La Parka) derrotó a Faby Apache (con Taurus) en una Lucha de Máscara vs. Cabellera (14:40)
 Shani cubrió a Apache después de un «Backstabber».
 Antes de la lucha, Shani atacó a Apache.
 Durante la lucha, Taurus interfirió a favor de Apache, y Hamburguesa a favor de Shani, pero fue atacado por Taurus y más tarde La Parka tomo su reemplazo.
 Como consecuencia, Apache perdió la cabellera.
 Después de la lucha, Shani y Apache se abrazaron en señal de respeto.
 El Campeonato Reina de Reinas de AAA de Apache no estuvo en juego.
 Fénix derrotó a Jeff Jarrett (c), Brian Cage y Rich Swann y ganó el Megacampeonato de AAA.
 Fénix cubrió a Jarrett después de un «Cutter».
 Durante la lucha, Rey Wagner intervino a favor de Fénix.
 Después de la lucha, el gerente general de AAA Vampiro y Rey Wagner salieron a felicitar a Fénix.
 El Hijo del Fantasma perdió ante L.A. Park, Psycho Clown y Pentagón Jr. en un Póker de Ases en un Fatal 4-Way Steel Cage de Apuestas
 Pentagon Jr. y Psycho Clown se salvaron después de escapar de la jaula.
 L.A. Park cubrió a El Hijo del Fantasma con un «Spear».
Las reglas de la lucha era de la siguiente forma: Los cuatro luchadores comenzaban con la lucha dentro de la jaula. Si dos de los cuatro luchadores lograban escapar de la jaula, la estructura es retirada del encuentro y la lucha pasa a ser un Mask vs. Mask Match entre los dos luchadores restantes donde el perdedor deberá quitarse la máscara.
 Como consecuencia, El Hijo del Fantasma dijo llamarse Jorge Luis Arcántar Boli con 18 años de trayectoria y 34 de edad.
 El Campeonato Latinoamericano de AAA de Fantasma no estuvo en juego.
Después de la lucha, Rey Wagner desafió a L.A. Park a un Mask vs. Hair Match.

Véase también 
 Anexo:Eventos de pago por visión de la AAA
 Triplemanía

Referencias 

Triplemanía
Lucha libre profesional en 2018
Eventos de Ciudad de México
Deporte en México en 2018